Aglauros (Agraulos) – w mitologii greckiej córka Aktajosa, królewna ateńska, królowa Attyki
 Aglauros (Agraulos) – w mitologii greckiej córka Kekropsa, królewna attycka